Een korrel haver
 Chondrina avenacea, een slakkensoort